Mooneyham ist der Familienname folgender Personen:

 Gene Mooneyham (1930–2006), US-amerikanischer Dragster-Rennfahrer und Techniker
 Walter Stanley Mooneyham (1926–1991),  US-amerikanischer Theologe und Manager für Billy Graham, World Vision United States und World Vision International